Гран-при Мона́ко 2013 года (официально LXXI Grand Prix de Monaco) — автогонка, шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2013 года, проходивший с 23 по 26 мая на городской трассе Монте-Карло, Монако. Этот Гран-при стал юбилейным, шестидесятым Гран-при Монако, прошедшем в рамках чемпионата мира «Формулы-1», и 71-м Гран-при Монако за всю историю мирового автоспорта.

Лидируя от старта до самого финиша, победу в гонке одержал Нико Росберг (Mercedes). К слову, ровно тридцать лет назад победу на Гран-при Монако праздновал отец Нико — Кеке Росберг. Таким образом, Нико стал первым сыном победителя, также одержавшим победу на трассе Монте-Карло. Со вторым результатом в гонке финишировал Себастьян Феттель (Red Bull), замкнул призовую тройку ещё один пилот команды Red Bull — Марк Уэббер. Стартовавший вместе с Росбергом с первой линии стартового поля Льюис Хэмилтон, также выступающий за команду Mercedes, финишировал на четвёртой позиции.

Свободные заезды 
Все три сессии свободных заездов прошли без замен в командах — на трассу вышли только действующие пилоты.

За три сессии свободных заездов Ромен Грожан (Lotus) трижды попадал в аварии, в которых он, к счастью, никак не пострадал. Первое столкновение случилось за 58 минут до конца второй сессии (в четверг), когда Грожан разбил свой болид на выходе из поворота St. Devote. В середине третьей сессии (в субботу) Грожан допустил контакт болида с барьером, в результате чего сместилось с диска заднее левое колесо, но Ромен смог добраться до боксов своим ходом. А чуть позже, на последних минутах третьей сессии, болид Грожана пострадал в третий раз — произошло его столкновение с барьером безопасности в первом повороте, в результате чего сессия финишировала под красными флагами. Механикам команды Lotus удалось полностью восстановить болид Грожана, и он принял участие в квалификации.

Помимо Грожана, ещё двоим пилотам не удалось избежать аварий по ходу третьей сессии свободных заездов. Так, за 24 минуты до конца сессии Фелипе Масса (Ferrari), из-за технических проблем с болидом, попал в серьёзную аварию в первом повороте. Пилот не пострадал, но сессия была прервана красными флагами на восемь минут. Почти сразу же после её возобновления, в повороте у Казино, о барьер безопасности разбил свой болид Адриан Сутиль (Force India). Пилот также не пострадал. Механикам удалось полностью восстановить болид Сутиля для его участия в квалификации. А вот для болида Массы последствия столкновения оказались более серьёзными — механикам пришлось заменить коробку передач, но он так и не смог принять участие в квалификации.

Квалификация 
Погода внесла свои коррективы — за полчаса до начала квалификации начался дождь. Из-за этого все пилоты были вынуждены начать первую сессию на промежуточной резине. Уже через минуту после её старта, перед третьим поворотом остановился болид Жюля Бьянки — из машины шёл дым. На трассе появились жёлтые флаги. Из-за неважного состояния трассы, которая была открыта для общественного доступа в пятницу, и, к тому же, была мокрой от дождя, пилотам не удалось пройти первый сегмент квалификации в максимально возможном для данной трассы темпе. По итогам первого сегмента квалификации протокол возглавил Пастор Мальдонадо, с результатом — 1:23,452. Ещё одному пилоту удалось добиться весомого для себя результата — пилот Caterham Гидо ван дер Гарде впервые за карьеру в «Формуле-1» смог пройти во вторую сессию. По итогам первой сессии из дальнейшей борьбы выбыли: Пол ди Реста, Шарль Пик, Эстебан Гутьеррес, Макс Чилтон, Жюль Бьянки и Фелипе Масса, который в течение всего первого сегмента квалификации так и не выехал на трассу.

Пилоты, продолжившие участие в квалификации, на старт второй сессии вновь вышли на промежуточной резине — несмотря на то, что дождя уже не было и трасса, в целом, подсыхала, в некоторых поворотах асфальт всё ещё был влажным. Первым на слики перешёл Гидо ван дер Гарде, вскоре его примеру последовали и остальные пилоты. Поскольку состояние трассы постоянно улучшалось, пилотам с каждым новым кругом удавалось наращивать темп. В итоге, лучшим во втором сегменте стал Себастьян Феттель, показавший результат — 1:15,988. Из дальнейшей борьбы выбыли: Нико Хюлькенберг, Даниэль Риккардо, Ромен Грожан, Валттери Боттас, Гидо ван дер Гарде и Пастор Мальдонадо.

Третью сессию квалификации все участвующие в ней пилоты начали на сликах. После первых быстрых кругов протокол возглавил Себастьян Феттель, показавший время: 1:14,333. Но этот результат не стал лучшим в квалификации — за последнюю минуту, остававшуюся до завершения квалификации, он был улучшен трижды: сначала коллегой Феттеля по команде Марком Уэббером, чей результат, в свою очередь, превзошёл Льюис Хэмилтон. Ну а победителем квалификации и обладателем поул-позиции на Гран-при Монако 2013 года — в третьей гонке подряд и четвёртый раз за карьеру — стал пилот команды Mercedes Нико Росберг.

|}

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 4-й поул Нико Росберга
 13-й поул команды Mercedes
 18-й быстрый круг Себастьяна Феттеля
 32-й быстрый круг команды Red Bull-Renault
 2-я победа Нико Росберга
 11-я победа команды Mercedes
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом WildSoft

Примечания

Ссылки 
 
 
 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2013 году